Шоркистры () — топоним чувашского происхождения в Чувашии России:

 Шоркистры — посёлок станции, Урмарский район 
 Шоркистры — село, Урмарский район
 Шоркистры — железнодорожная станция Горьковской железной дороги у села Шоркистры.